«Marguerite» puede hacer referirse a:

Nombre 
 Marguerite, nombre equivalente al nombre español Margarita.

Personajes 
 Marguerite Duras, novelista, escritora y guionista de cine francesa.
 Marguerite Yourcenar, escritora y traductora francesa.

Nombres femeninos